Chausath-Yogini-Tempel bezeichnet:

 Chausath-Yogini-Tempel (Bhedaghat), Tempel bei Jabalpur im Bundesstaat Madhya Pradesh, Indien
 Chausath-Yogini-Tempel (Hirapur), Tempel bei Bhubaneswar im Bundesstaat Odisha, Indien
 Chausath-Yogini-Tempel (Khajuraho), ältester Tempel von Khajuraho, Indien